Township (África do Sul) — áreas de vida urbana que sob o apartheid foram reservadas a negros, mulatos e indianos
Township (Canadá)
Township (Inglaterra)
Township (jogo eletrônico)
Township (Nigéria) - Designação das municipalidades na Nigéria